

События 
 Нортумбрия и Восточная Англия принесли вассальную присягу королю Альфреду. Присяга нарушена их нападением на юго-запад Англии.
 Моймир II, король Великой Моравии после смерти отца короля Святополка I.
 Византийско-венгерский союз вынудил болгар подписать мирное соглашение. Византия инспирировала конфликт венгров и болгар, что существенно их ослабило.
 Указом императора Уды Япония прекратила торговые отношения с Китаем.

Родились
Аймар де Бурбон, родоначальник первого дома де Бурбон
Михаил Малеин, православный святой.
Флодоард, франкский историк и хронист.
Эмма Французская, королева франков в 923—934 годах.

См. также